Rembrandttheater, Rembrandt Theater, Rembrandtbioscoop of Rembrandt Bioscoop kan verwijzen naar:

 Stadsbioscoop Rembrandt in Arnhem
 Pathé Rembrandt Utrecht
 Rembrandttheater (Venlo)
 Rembrandt Theater, een voormalige bioscoop aan het Lorentzplein in Den Haag (1933-1966)
 Rembrandttheater (Amsterdam), een voormalige bioscoop aan het Rembrandtplein in Amsterdam (1919-1943) 
 Rembrandt Theater, ook wel Rembrandt Bioscoop of simpelweg Rembrandt genoemd, een voormalige bioscoop aan de Grote Markt in Haarlem (1927-1970)